Macao, ex colonia portoghese, ora regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese
Macao portoghese, colonia portoghese
Macao, programma televisivo
 Altro nome per il gioco d'azzardo Baccarà, originario di Macao
Mação, comune portoghese
8423 Macao, asteroide
L'avventuriero di Macao (Macao) – film del 1952 diretto da Josef von Sternberg
 Macao – fumetto di Altan del 1996